Константин Иванович Провалов (а, Заимка Бабушкина, Черемховская волость, Балаганский уезд, Иркутская губерния, Российская империя — 8 декабря 1981 года, Москва, СССР) — советский военный деятель, генерал-полковник (9 мая 1961 года). Герой Советского Союза (25 октября 1938 года).

Член Центрального Комитета Компартии Азербайджана (1958—1959 годы). Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва (1955—1959 годы), Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва (1963 — 1967 годы), Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966—1970 годы) и Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971—1975 годы).

Начальная биография 
Родился 11 июня 1906 года на заимке в деревне Бабушкино, ныне Черемховского района Иркутской области в крестьянской семье.

Окончил семь классов школы на угольных копях Черемхово. С 1927 года работал землеустроителем, а затем председателем Бабушкинского сельсовета.

Военная служба

Довоенное время 
В ноябре 1928 года призван в ряды РККА и направлен в 117-й стрелковый полк (39-я стрелковая дивизия, ОКДВА), где после окончания полковой школы в 1929 году назначен на должность помощника командира взвода, находясь на которой, с сентября принимал участие в боевых действиях на КВЖД в районе города Мишань, был ранен. После окончания конфликта в ноябре того же года Провалов направлен на учёбу на Иркутские пехотные курсы, после окончания которых в декабре 1931 года вернулся в 39-ю стрелковую дивизию, где служил на должностях командира взвода и роты 117-го стрелкового полка, командира отдельной пулемётной роты дивизии.

В марте 1936 года назначен на должность командира отдельной зенитно-пулемётной роты в составе 39-й стрелковой дивизии, в ноябре 1937 года — на должность начальника штаба, а в июле 1938 года — на должность командира 120-го стрелкового полка (40-я стрелковая дивизия, 1-я Отдельная Краснознамённая армия), после чего принимал участие в боевых действиях у озера Хасан в районе высоты Заозёрная. В ходе боя полковник Провалов был дважды ранен, но продолжил руководить боем. После ранения направлен на излечение в госпиталь.

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от 25 октября 1938 года за мужество и героизм, проявленные в боях с японскими захватчиками, полковнику Константину Ивановичу Провалову присвоено звание Героя Советского Союза.

После выздоровления в апреле 1939 года направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
С началом войны продолжил обучение в академии.

В августе 1941 года назначен на должность командира 383-й стрелковой дивизии, формировавшейся в городе Сталино. После окончания формирования дивизия принимала участие в оборонительных боевых действиях в междуречье Прута и Днепра на Правобережной Украине, а затем в ходе Донбасской и Ростовской операций. С августа 1942 года дивизия в рамках Армавирско-Майкопской, Туапсинской, Краснодарской операций вела боевые действия в горно-лесистой местности в районе Туапсе и станции Индюк (Туапсинский район, Краснодарский край). В 1941 году Провалов был ранен, а в 1942 году контужен.

В июне 1943 года назначен на должность командира 16-го стрелкового корпуса, который вскоре принимал участие в боевых действиях в ходе Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской и Крымской операций, а также в освобождении городов Керчь, Феодосия, Алушта, Ялта, Алупка, Балаклава.

В мае 1944 года генерал-майор Провалов назначен на должность командира 113-го стрелкового корпуса, а в июне — на должность командира 36-го стрелкового корпуса.

8 июля 1944 года за боевые отличия при освобождении Белоруссии командующий войсками 31-й армии генерал-лейтенант В. В. Глаголев представил Провалова к награждению второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, однако командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И. Д. Черняховский понизил статус награды до ордена Суворова 2 степени.

Корпус под командованием Провалова принимал участие в боевых действиях в ходе Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Гумбиннен-Гольдапской и Инстербургско-Кёнигсбергской операций, а также в освобождении городов Витебск, Орша, Минск, Гродно и Растенбург. В апреле 1945 года корпус был выведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, а затем после включения в состав 31-й армии принимал участие в боевых действиях в ходе Пражской наступательной операции.

За время войны Провалов был четырнадцать раз упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенная карьера 
После окончания войны находился на прежней должности.

В июле 1945 года назначен на должность командира 3-го гвардейского стрелкового корпуса, а в апреле 1947 года — на должность командира 9-го гвардейского стрелкового корпуса, дислоцировавшегося в городе Гродно (Белорусский военный округ).

В декабре 1948 года Провалов направлен на учёбу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, которую окончил в декабре 1950 года. В феврале 1951 года направлен в загранкомандировку в Китай в качестве старшего военного советника командующего военным округом.

После возвращения из Китая в декабре 1952 года назначен на должность начальника Управления боевой и физической подготовки штаба Закавказского военного округа, а в декабре 1953 года — на должность командира 13-го стрелкового корпуса, который в апреле 1956 года был переименован в 31-й особый стрелковый, а в октябре 1957 года — в 31-й особый армейский корпус.

В январе 1958 года назначен на должность командующего 4-й армией, в июне 1959 года — на должность 1-го заместителя командующего войсками и члена Военного совета Прикарпатского военного округа, в сентябре 1962 года — на должность командующего войсками Южной группы войск, а в октябре 1969 года — на должность 1-го заместителя Главного инспектора Министерства обороны СССР.

В августе 1973 генерал-полковник Константин Иванович Провалов был зачислен в распоряжение Главного инспектора — заместителя министра обороны СССР и в ноябре того же года был назначен на должность военного консультанта Группе инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 8 декабря 1981 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (25.10.1938);
 Четыре ордена Ленина (25.10.1938; 06.11.1954; 11.06.1966; 21.02.1969);
 Три ордена Красного Знамени (25.10.1943; 20.06.1949; 22.02.1968);
 Орден Суворова 1 степени (16.05.1944);
 Два ордена Суворова 2 степени (08.02.1943; 19.04.1945);
 Орден Кутузова 2 степени (04.07.1944);
 Орден Красной Звезды (03.11.1944);
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени (30.04.1975);
 Медали.

Иностранные награды
 Орден Знамени (ВНР);
 Орден «Virtuti militari» (ПНР, 19.12.1968);
 орден Красного Знамени (МНР, 06.07.1971);
 Иностранные медали.

Почётные звания
 Почётный гражданин города Севастополя (1974).

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен К. И. Провалов
 За завершение разгрома таманской группировки противника и полное очищение от немецких захватчиков Таманского полуострова. 9 октября 1943 года. № 31.
 За прорыв обороны противника на Ак-Монайских позициях, и овладение городом и портом на Чёрном море Феодосия — важным опорным пунктом обороны противника на юго-восточном побережье Крыма. 13 апреля 1944 года. № 106.
 За овладение городом и портом на Чёрном море Ялта — одним из опорных пунктов обороны противника на южном побережье Крыма. 16 апреля 1944 года. № 110.
 За прорыв сильно укреплённой долговременной обороны немцев, состоящей из трёх полос железобетонных оборонительных сооружений, и овладение штурмом крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море городом Севастополь. 10 мая 1944 года. № 111.
 За прорыв сильно укрепленной и развитой в глубину обороны Витебского укреплённого района немцев, южнее города Витебск, на участке протяжением 30 километров, продвижение в глубину за два дня наступательных боёв до 25 километров и расширение прорыва до 80 километров по фронту, а также освобождение более 300 населённых пунктов. 24 июня 1944 года. № 116.
 За овладение городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление. 27 июня 1944 года. № 121.
 За форсирование реки Березина, и овладение штурмом городом и крупным узлом коммуникаций Борисов — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим подступы к Минску. 1 июля 1944 года. № 126.
 За овладение штурмом столицей Советской Белоруссии городом Минск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении. 3 июля 1944 года. № 128.
 За овладение штурмом городом и крепостью Гродно — крупным железнодорожным узлом и важным укреплённым районом обороны немцев, прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссии. 16 июля 1944 года. № 139.
 За форсирование реки Неман, прорыв сильно укреплённой обороны противника на западном берегу Немана и овладение городом и крупной железнодорожной станцией Мариамполь, а также важными узлами коммуникаций Пильвишки, Шостаков. 31 июля 1944 года. № 160.
 За прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны немцев, прикрывавшей границы Восточной Пруссии, вторжение в пределы Восточной Пруссии и овладение мощными опорными пунктами обороны противника — Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, Вирбалис (Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупёнен, Миллюнен, Вальтеркемен, Пиллюпёнен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, Гросс Роминтен, Вижайны, Шитткемен, Пшеросьль, Гольдап, Филипув, Сувалки. 23 октября 1944 года. № 203.
 За овладение городами Лабиау и Велау — важными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Кёнигсбергу. 23 января 1945 года. № 247.
 За прорыв мощной, долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе Мазурских озёр, считавшейся у немцев с времен первой мировой войны неприступной системой обороны, и овладение городами Бартен, Дренгфурт, Растенбург, Раин, Николайкен, Рудшанни, Пуппен, Бабинтен, Теервиш, превращёнными немцами в сильные опорные пункты обороны. 27 января 1945 года. № 258.
 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.

Память 
Его именем названы улицы в городах Черемхово (Иркутская область), Севастополь и Керчь (Крым).

Воинские звания 
 Полковник (осень 1938; внеочередное);
 Генерал-майор (27 марта 1942 года);
 Генерал-лейтенант (11 мая 1949 года);
 Генерал-полковник (9 мая 1961 года).

Мемуары

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Провалов Константин Иванович на сайте Министерства обороны Российской Федерации

Почётные граждане Севастополя
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены КПСС
Члены ЦК КП Азербайджана
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Участники боёв на КВЖД
Участники боёв на озере Хасан
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие Южной группой войск
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Делегаты XXIII съезда КПСС